A 334-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Galgaguta, vasútállomás között közlekedik.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||33
|align=left|
|-
|1||Vác, Honvéd utca||32
|align=left|
|-
|2||Vác, Telep utca||31
|align=left|
|-
|3||Vác, VOLÁN telep||30
|align=left|
|-
|4||||29
|align=left|
|-
|5||Vác, Közúti Igazgatóságvonalközi végállomás||28
|align=left|
|-
|6||Vác–Máriaudvar||27
|align=left|
|-
|7||Vác, ContiTech Hungariavonalközi végállomás||26
|align=left|
|-
|8||Vác–Somos||25
|align=left|
|-
|9||Vác–Mihály tanya||24
|align=left|
|-
|10||Rád, Csekei dűlő út||23
|align=left|
|-
|11||Rád, Nefelejcs utca||22
|align=left|
|-
|12||Rád, eszpresszó||21
|align=left|
|-
|13||Rád, Rákóczi utca 32.||20
|align=left|
|-
|14||Penc, Rádi utca 11.||19
|align=left|
|-
|15||Penc, községháza||18
|align=left|
|-
|16||Penc, acsai elágazásvonalközi végállomás||17
|align=left|
|-
|17||Keszeg, Kossuth utca 27.||16
|align=left|
|-
|18||Keszeg, ősagárdi elágazás||15
|align=left|
|-
|19||Keszeg, általános iskola||14
|align=left|
|-
|20||Alsópetényi elágazás||13
|align=left|
|-
|21||Alsópetény, szeszfőzde||12
|align=left|
|-
|22||Alsópetény, községházavonalközi végállomás||11
|align=left|
|-
|23||Alsópetény, szeszfőzde||10
|align=left|
|-
|24||Alsópetényi elágazás||9
|align=left|
|-
|25||Nézsa, Szondi utca 124.||8
|align=left|
|-
|26||Nézsa, gyógyszertárvonalközi végállomás||7
|align=left|
|-
|27||Nézsa, szeszfőzde||6
|align=left|
|-
|28||Legénd, Dózsa György utca 26.||5
|align=left|
|-
|29||Legénd, italboltvonalközi végállomás||4
|align=left|
|-
|30||Nógrádsáp, Kossuth út||3
|align=left|
|-
|∫||Nógrádsáp, Szondi utca 8.||*
|align=left|
|-
|31||Nógrádsáp, vegyesboltvonalközi végállomás||2
|align=left|
|-
|32||Nógrádsáp, Tatárka domb**||1
|align=left|
|-
|33||Galgaguta, vasútállomás**végállomás||0
|align=left|
|}
*Nézsa, Szondi utca 8. megállót csak néhány járat érinti, ezek a menetek Vác irányába Nógrádsáp, vegyesbolt után először itt állnak meg, ellenirányban a Szondi utca megállót Nézsa, gyógyszertár után érintik.

**A járatok többsége csak Nógrádsáp, vegyesboltig közlekedik.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai